Samuel Smith kan syfta på:

 Samuel Smith (Marylandpolitiker)
 Samuel Smith (New Hampshirepolitiker)
 Samuel E. Smith
 Samuel Hanbury Smith